Comanche (Montana)
 Comanche (Oklahoma)
 Comanche (Texas)
 Comanche megye (egyértelműsítő lap)
Egyéb
RAH–66 Comanche, harci helikopter